Drei Hasen bezeichnet

 ein Symbol mit drei im Kreis springenden Hasen, siehe Dreihasenbild
 ein Hotel und Restaurant in Michelstadt, siehe Drei Hasen (Michelstadt)

 Siehe auch
 Drei Hasen in der Abendsonne